Bouffandeau est un nom propre français qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Félix Bouffandeau (1855-1926), homme politique français ;
 Jean-Paul Bouffandeau (1949-), footballeur français.

Patronyme français